Niederkirch ist ein Ortsname:

 Niederkirch, von 1936 bis 1945 Ortsname des Dorfes Dollna, Gemeinde Leschnitz, Powiat Strzelce Opolskie (deutsch Kreis Groß Strelitz), Woiwodschaft Opole (deutsch Oppeln), Polen
 Niederkirch (Laupheim), Weiler von Untersulmetingen, Stadt Laupheim, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Niederkirchen